Андре́й Трофи́мов:
 Трофимов, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский футболист.
 Трофимов, Андрей Леонидович (род. 1945) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Непале (2005—2010).